Protula desiderata är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1850. Protula desiderata ingår i släktet Protula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
desiderata